Аванга́рдная у́лица (название с 1964 года) — улица в Северном административном округе города Москвы на территории Головинского района. Пролегает от Кронштадтского бульвара до Флотской улицы. С юго-запада к улице примыкает Пулковская улица. Нумерация домов ведётся от Кронштадтского бульвара.

Происхождение названия 
Современное название улицы было утверждено 18 апреля 1964 года в связи с расположением в этом районе жилых домов рабочих машиностроительного завода «Авангард». В 1974 году присоединена 2-я Головинская улица.

Здания и сооруженияЯндекс. Адреса  

По обеим сторонам улица застроена жилыми домами в основном в 1960-х годах.

По нечётной стороне:

 № 3 — административное здание.
 № 5 — колледж Московского технического университета связи и информатики.
 № 11 — магазин «Пятёрочка».
 № 11А — общеобразовательная школа № 682.
 № 17 — жилой дом. Здесь жил актёр Владлен Давыдов

По чётной стороне:

 № 4А — детский сад № 2.
№ 18 — почтовое отделение 125493.

Транспорт 
Улица асфальтирована, движение по улице двухстороннее.

На всём протяжении улицы по ней проходят автобусные маршруты:
 70  — Сенежская улица
 500  — Петрозаводская улица
 621  — 5-й Войковский проезд

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — Авангардная улица
 Авангардная улица на www.mom.ru

Улицы, появившиеся в 1964 году